Södergren ist der Familienname folgender Personen:
Anders Södergren (* 1977), schwedischer Skilangläufer
Benny Södergren (* 1948), schwedischer Skilangläufer
Håkan Södergren (Yachtdesigner) (* 1943), schwedischer Yachtdesigner 
Håkan Södergren (* 1959), schwedischer Eishockeyspieler
Sophie Södergren (1847–1923), schwedische Malerin